

Patronyme
 Anton von Prokesch-Osten (1795-1876), est un diplomate, un homme d'État et un général autrichien.
 Ariel Gerardo Nahuelpan Osten (1987-), est un footballeur argentin.
 Franz Osten (1876-1956), est un réalisateur allemand.
 Friedrich Wilhelm Alexander von Tschammer und Osten (1737-1809), est un général prussien.
 Hans Henning von der Osten (1899-1960), est un archéologue allemand.
 Hans von Tschammer und Osten (1887-1943), est un officier des SA et un membre du Reichstag.
 Johannes Osten (1879-1965), est un officier de marine, résistant et escrimeur néerlandais.
 Lina Heydrich, née von Osten (1911-1985), était l’épouse de Reinhard Heydrich.
 Maria Osten (1908-1942), est une écrivaine et journaliste communiste allemande.
 Pierre Jacques Osten (1759-1814), est un général belge.
 Wilhelm von Osten (1838-1909), est un professeur de mathématiques allemand.

Toponyme
 Osten, localité en Allemagne.

Voir aussi
 
Patronyme germanique